Langes Luch steht für:

 Langes Luch/Dachsheide, Naturschutzgebiet in Berlin
 Langes Luch (Dolgensee), Zufluss des Dolgensees in Brandenburg